

Cinema
Westbound – cortometraggio muto del 1924 diretto da Erle C. Kenton
Westbound – cortometraggio muto western del 1924 della Sunset Productions
Westbound – cortometraggio muto del 1925 della Lee-Bradford Corporation
L'oro della California (Westbound) – film del 1959 diretto da Budd Boetticher

Altro
Westbound Records – etichetta discografica fondata nel 1970